Арзама́с:

 Арзамас — город в России.
 «Арзамас» — литературное общество XIX века.
 Арзамас — недействующий аэропорт города Арзамаса.
 «Арзамас» — футбольный клуб из города Арзамаса.

См. также 
 Arzamas — русскоязычный просветительский проект по гуманитарному знанию.
 Арзамас I — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Арзамасе Нижегородской области.
 Арзамас II — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Арзамасе Нижегородской области.
 Арзамас-16 или Арзамас-75 — прежнее название ЗАТО Саров.